Ursus peut faire référence à :

Biologie 
 Ursus est un nom de genre de la famille des Ursidae dans la nomenclature de Linné.

Patronymes 
 Ursus est le nom d'un personnage légendaire réputé selon une tradition perpétuée jusqu'au Moyen Âge avoir été l'un des premiers rois belges, bien avant le début de notre ère, selon les chroniqueurs rapportés par Jacques de Guyse notamment ;
 Ours de Ravenne (✝ 398), évêque de Ravenne ;
 , homme politique de l'Empire romain d'Orient, praefectus urbi de Constantinople en 415-416 ;
 Ursus ou Urse  (✝ 508), nom latin de l'évêque d'Auxerre à la fin du , Ours d'Auxerre ;

Prénoms composés 
 Lucius Iulius Ursus, sénateur romain du  ;
 Lucius Iulius Ursus Servianus (~47 - 136), homme politique, sénateur de l’Empire romain, trois fois consul en 90, 102 et 134 ;
 Nicolas Raimarus Ursus (1551 - 1600), mathématicien de l’empereur Rodolphe II du Saint-Empire, auteur de quelques ouvrages d'astronomie, connu sous le nom dUrsus.

 Toponymes 
 Ursus, un arrondissement de Varsovie, la capitale de la Pologne, qui est un quartier industriel, situé à l'Ouest de la ville, regroupant des entreprises spécialisées dans le domaine des nouvelles technologies.

 Littérature 
 Ursus est le nom d'un personnage du roman L'Homme qui rit (1869) de Victor Hugo.
 Ursus est le nom d'un personnage du roman Quo vadis ? (1896) de Henryk Sienkiewicz.

 Musique 
 Ursus Minor, groupe musical

 Cinéma 
 Ursus, personnage musclé apparaissant dans plusieurs péplums italiens ;
 Ursus, film péplum italien de Pio Vanzi, sorti en 1922 ;
 Ursus, titre original du film italo-espagnol La Fureur d'Hercule de Carlo Campogalliani, sorti en 1961 ;
 Ursus le rebelle (Ursus gladiatore ribelle), film italien de Domenico Paolella, sorti en 1962.

 Entreprises 
 Ursus, une marque de bière roumaine produite à Cluj-Napoca depuis 1878.
 Ursus, une marque de vodka néerlandaise produite à Hoorn.
 OM Ursus, un camion lourd à capot fabriqué par le constructeur italien OM de 1937 à 1945.
 Ursus''', un constructeur de tracteurs agricoles polonais, dont l’un des modèles, l’Ursus C 45'', a été produit à environ  exemplaires entre 1947 et 1955.

Voir aussi